Por Ben Lomond pode estar à procura de:
Ben Lomond (Arkansas) - cidade do Arkansas
Ben Lomond (Califórnia) - cidade da Califórnia
Ben Lomond (Escócia) - uma montanha da Escócia

Desambiguação